Кубок Митропы 1968/69 — 28-й розыгрыш Кубка Митропы. В нём принимали участие шестнадцать команд из Австрии, Венгрии, Италии, Чехословакии и Югославии.

В ходе данного розыгрыша для определения победителя пары впервые в истории кубка было использовано правило гола, забитого на чужом поле. Правило использовалось в модифицированном виде: при равенстве забитых и пропущенных мячей каждый мяч, забитый на чужом поле, считался за два.

Победу в соревновании одержал чехословацкий клуб «Интернационал Словнафт», который в финале обыграл «Скло Унион» с общим счётом 4:1.

1/8 финала 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Митропы 1968/69 на сайте RSSSF
 Кубок Митропы 1968/69 на сайте Wildstat.ru
 Кубок Митропы на сайте Labdarugoadattar.hu

1969
Футбол в Европе в 1968 году
Футбол в Европе в 1969 году